

Fumetto 
 Tutto e niente  – storia di PK²

Letteratura 
 Tutto e niente  – raccolta poetica di Gianni Rescigno del 1987

Musica 
 Tutto e niente  – album dei Gasnervino del 2004
 Tutto e niente  – album di Ania del 2006
 Tutto e niente  – singolo di Ania del 2006, dall'album omonimo